Ángel Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Ángel Vázquez Hernández (* 1968), spanischer Politiker (Partido Pirata)
 Ángel Vázquez Iglesias (* 1980), spanischer Radsportler
 Ángel Vázquez Molina (1929–1980), spanischer Schriftsteller
 Ángel Vázquez Villegas († 1998), mexikanischer Fußballspieler
 Ángel Vázquez (Fußballspieler), aktiv 1924/25, argentinischer Fußballspieler und -trainer